Годердзи (Гиули) Никола́евич Чохе́ли (2 октября 1954 — 16 ноября 2007) — грузинский кинорежиссёр, сценарист и писатель.

Биография 
Родился 2 октября 1954 года в селе Чохи, Душетский район, Грузинской ССР.

В 1972—1974 годах учился на актёрском факультете, в 1979 году окончил режиссёрский факультет Тбилисского театрального института имени Ш. Руставели (мастерская Л. Гогоберидзе).

С 1979 года работал на киностудии  «Грузия-фильм». В 1981 году стал членом Союза писателей Грузии.

Автор книг «Письмо елям» (1980), «Туманное ущелье» (1982).

В 2000-х гг. вёл уединённый образ жизни в одном из монастырей Карельского района.

Ушёл из жизни 16 ноября 2007 года после продолжительной болезни. Похоронен во дворе женского монастыря им. Святой Нино в Мцхета.

Семья 
Нино Мелашвили, актриса. Двое детей.

Фильмография

Режиссёрские работы 
 1978 — Землемеры (короткометражный, курсовая работа)
 1978 — Слово о добрых людях (документальный, курсовая работа)
 1980 — Хевсур из Бакурхеви (короткометражный)
 1981 — Меквле (документальный)
 1982 — Мать-земля (короткометражный)
 1982 — Пасха (Воскресенье) (документально-игровой, короткометражный)
 1982 — Рождение (документальный)
 1985 — Великий поход за невестой
 1986 — Письмо елям ( Tserili nadzvebs) (телефильм, короткометражный)
 1988 — Пасхальный ягнёнок ( Agdgomis batkani) (новелла в киноальманахе «Чужой»)
 1988 — Чужой ( Utskho) (новелла в киноальманахе «Чужой»)
 1989 — Белый флаг ( Tetri drosha) (короткометражный)
 1989 — Дети греха (телефильм)
 1997 — Райские птички (среднеметражный)
 1998 — Евангелие от Луки ( Lukas sakhareba (Благовествование от Луки),  The Gospel According to Luke)
 1999 — Прикованные рыцари (Грузия, Россия) ( Mijachvuli raindebi,  The Chained Khights)

Сценарии 
 1983 — Жёлтая птица
 1984 — Рассказ бывалого пилота
 1985 — Великий поход за невестой
 1988 — Пасхальный ягнёнок ( Agdgomis batkani) (новелла в киноальманахе «Чужой»)
 1988 — Чужой ( Utskho) (киноальманах)
 1989 — Дети греха (телефильм)
 1997 — Райские птички (среднеметражный)
 1998 — Евангелие от Луки ( Lukas sakhareba (Благовествование от Луки),  The Gospel According to Luke)
 1999 — Прикованные рыцари (Грузия, Россия) ( Mijachvuli raindebi,  The Chained Knights)

Актёр 
 1989 — «Дети греха» — эпизод (нет в титрах)
 1983 — «Жёлтая птица» — Нино

Библиография 

 Письмо елям (1980)
 Туманное ущелье (1982)
 Грустные истории (2002)
 Красный волк
 Письма рыбы
 Ковчег душ
 Храни меня, родная земля!
 Выборы на кладбище
 Молитва священника
 Жизнь травы
 Суд свёкра
 Правая рука
 Два охотника
 Хевсур из Бахурхеви
 Чужое золото
 Ворона
 Девять вопросов о сущности любви

 Полёт с орлом

Награды 
 Специальный приз православной прессы на международном кинофестивале «Золотой Витязь—99» в конкурсе игровых фильмов, фильм «Евангелие от Луки» (1997).
 Приз за лучший сценарий на ОКФ «Киношок», фильм «Евангелие от Луки» (1998 г., Анапа).
 Гран-при на открытом фестивале кино стран СНГ и Балтии «Киношок», фильм «Райские птички» (1997 г., Анапа).
 Первый приз на кинофестивале «Образъ веры», фильм «Дети греха» (1995 г., Москва).
 Государственная премия Грузии имени Ш. Руставели, фильм «Дети греха» (1992).
 Приз за лучший сценарий на международном кинофестивале «Золотой орёл», фильм «Дети греха» (1992 г., Тбилиси).
 Приз за режиссуру на международном фестивале телевизионных фильмов, фильм «Дети греха» (1990 г., Монте-Карло).
 Приз католической церкви «За гуманизм в искусстве» на международном фестивале телевизионных фильмов, фильм «Дети греха» (1990 г., Монте-Карло).
 Главный приз на международном фестивале короткометражных фильмов, фильм «Мать-земля» (1982 г., Оберхаузен).
 Премия за лучшую книгу года, книга «Письмо елям» (1980).

Ссылки 
 ЧОХЕЛИ, Годердзи Николаевич (Энциклопедия кино)
 Годердзи Чохели. Послание к елям (рассказ) 
 Годердзи Чохели. Грустные истории (Дружба Народов, №3, 2004) 
 Годердзи Чохели. Ворона. Девять вопросов о сущности любви (РУССКИЙ КЛУБ, №2, 2011) 

Выпускники Тбилисского театрального университета
Писатели Грузии
Персоналии:Грузия-фильм
Лауреаты Государственной премии Грузии